Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1957.

1/16 финали

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Ал. Костов (15); 1:1 Д. Борисов (21); 2:1 Д. Йорданов (33)

 Съдия: Мартин Мацко (Чехословакия)

Източници 
 bulgarian-football.com

5
5